Nooliodes är ett släkte av kvalster. Nooliodes ingår i familjen Pheroliodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Nooliodes